Chuang Chia-jung e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo, ma Chuang ha scelto di non partecipare a questa edizione. Voráčová ha fatto coppia con Xenia Knoll, perdendo nei quarti di finale contro Ysaline Bonaventure e Sara Sorribes Tormo.

In finale Mariana Duque Mariño e Wang Yafan hanno sconfitto Sílvia Soler Espinosa e Barbora Štefková col punteggio di 6–3, 7–5.

Teste di serie 

  Xenia Knoll /  Renata Voráčová (quarti di finale)
  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (semifinale)

  Darija Jurak /  Cornelia Lister (primo turno)
  Mariana Duque Mariño /  Wang Yafan (campionesse)

Wildcard 

  Anhelina Kalinina /  Marta Kostyuk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Bol Open 2018